Es war einmal steht für:

 Es war einmal … (Phrase), eine für Märchen, Sagen und Legenden typische Einleitungsphrase

Davon abgeleitet:

 Es war einmal … (Oper), eine Oper von Alexander von Zemlinsky
 Es war einmal (Film), Spielfilm von Jean Cocteau aus dem Jahre 1946; französischer Originaltitel: La Belle et la Bête
 eine von Albert Barillé produzierte französische Reihe von Zeichentrickserien Es war einmal …, im Einzelnen:
 Es war einmal … der Mensch (1978)
 Es war einmal … der Weltraum (1982)
 Es war einmal … das Leben (1986)
 Es war einmal … Amerika (1991)
 Es war einmal … Entdecker und Erfinder (1994)
 Es war einmal … die Entdeckung unserer Welt (1996)
 Es war einmal … unsere Erde (2008)
 Es war einmal … (Dokumentarfilmreihe), Reihe von ARTE France über die Entstehung von Kinofilmen, die zu Kultfilmen wurden
 Es war einmal (Heftreihe), ein Heftreihe mit Märchen, sowie deren Nachauflagen
 Es war einmal (Anime) (jap. Manga Nihon Mukashi Banashi), eine japanische Zeichentrickserie
 „es war einmal“, eine Werkserie des Malers Johannes Heisig
 Es war einmal … nach Roald Dahl, Film von 2016, Originaltitel Revolting Rhymes
 Once Upon a Time – Es war einmal …, eine US-amerikanische Fernsehserie von 2011
 Es war einmal in Amerika, Gangster-Epos (1984)
 Es war einmal ein Deadpool, Actionfilm

Siehe auch:
 Once Upon a Time (Begriffsklärung)